

Jupiá est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Jupiá est une localité de la municipalité de Três Lagoas dans l'État du Mato Grosso do Sul